Posmyk ist:
 der Geburtsname der deutschen Nachrichtensprecherin Inge Steiner
 der Name von Marek Posmyk (* 1978), tschechischer Eishockeyspieler